Bundestagswahlkreis 212 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Altötting (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Südpfalz (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Pirmasens (2005)
 Bundestagswahlkreis Kaiserslautern (2002)
 Bundestagswahlkreis Weilheim (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Straubing (1949 bis 1961)